Jezioro Wojnowskie – jezioro w województwie lubuskim
 Jezioro Wojnowskie – jezioro w województwie wielkopolskim